Lucilo Varejão pode referir-se a:

Lucilo Varejão - José Lucilo Ramos Varejão
Lucilo Varejão Filho - Lucilo da Silva Rego Varejão 
Lucilo Varejão Neto - Lucilo de Medeiros Dourado Varejão

Desambiguação